

Ялим — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Ялим — село, Притобольний район, Курганська область